Kongens Have er navnet på flere parker i Danmark:

 København
 Odense
 Helsingør